Ein Rotorblatt ist
* eine Komponente eines Hubschraubers, siehe Hauptrotor #Rotorblatt
 ein Flügel einer Windkraftanlage, siehe Windkraftanlage #Rotorblätter

  Rotorblatt (Zeitschrift), eine Zeitschrift über Hubschrauber